West Drayton (Londyn) – miejscowość w hrabstwie Londyn (Anglia)
 West Drayton (Nottinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)